Vermeerdering (heraldiek)
 Augmentatie (muziek) of vergroting